Shōbu bezeichnet:
 Shōbu (Saitama), eine Stadt in der japanischen Präfektur Saitama
 14. Regionalarmee, Tarnname dieser Einheit